

Profil
Nume: 성현아 / Sung Hyun Ah (Seong Hyeon Ah)
Profesie: Actrita , model
Data nasterii: 1975-Jul-23
Locul nasterii: Coreea de sud
Inaltime: 171 cm
Greutate: 50 kg
Semn Astral: Leu

TV Shows
Ja Myung Go (SBS, 2009)
Yi San (MBC, 2007)
Bad Woman, Good Woman (MBC, 2007)
One Day Suddenly (SBS, 2006)
Lipstick (ITV, sitcom)
Men and Women (SBS, 2001-2004)
Because of You (MBC, 2000)
Huh Joon (MBC, 1999)
Should My Tears Show (MBC, 1999)
Advocate (MBC,1998)
Happy Time (MBC, 1998) sitcom
LA Arirang (SBS, sitcom)
18 Years of Growing (SBS, 1996)
Exploration of Man (SBS, 1994)
Kim Chang Wan's Three Stories (KBS)
Devotion (KBS)
Salut D'Amour (KBS, 1994)

Movies
Time (2006)
The Customer Always Right (2006)
Lover (2005)
Cello (2005)
The Scarlet Letter (2004)
Woman is the Future of Man (2004)
Live Or Die (2002)
Boss X File (2002)
Hallelujah (1997)

Triva
Educatie: Yeong Hwun High School
Hobby-uri: muzica, shopping si sa vada musicaluri
Was the 38th Miss South Korea in 1994

Legături externe 
Official Naver Blog
Profile (nate) 
Profile (epg) 
 

Actori sud-coreeni
Oameni în viață